Lecanostictopsis är ett släkte av svampar. Lecanostictopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lecanostictopsis